KZD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Krakor (Cambogia)